Thomas Stanley peut se référer à :

 Thomas Stanley (1406-1459),  Stanley, important baron anglais ;
 Thomas Stanley (v. 1433-1504),  comte de Derby, important baron anglais ;
 Thomas Stanley (v. 1485-1521),  comte de Derby et seigneur de l'Île de Man de 1504 à 1521
 Thomas Stanley († 1569), évêque de Sodor et Man ;
 Thomas Stanley (1625-1678), poète et auteur anglais ;
 Thomas Stanley,  (1670-1714), noble britannique et député ;
 Thomas Bahnson Stanley (1890-1970), homme politique américain, gouverneur de Virginie.